

Чайна-Гроув — місто, штат Північна Кароліна
 Чайна-Гроув — місто, штат Техас